Zetta (symbole Z) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente un trilliard (10), soit mille milliards de milliards.

Adopté en 1991, il provient du grec ζῆτά, sept, car 10 = (10) soit 1000. Un préfixe de la même valeur, hepta, avait été introduit de façon non officielle avant la promulgation de zetta. Il était formé sur le chiffre grec sept () ; il n'a cependant jamais été officiellement reçu, et est maintenant obsolète. Le préfixe zetta évoque aussi le nombre sept (en latin septem), mais la lettre z a été substituée à la lettre s afin d'éviter le symbole s comme préfixe.

Peu de grandeurs utilisent ce préfixe, mais on remarquera les zetta-particules dont l'énergie se mesure en ZeV (zetta-électron-volts).

La quantité d'énergie primaire consommée chaque année dans le monde depuis 2010 dépasse un demi-zettajoule.

On estime par ailleurs en 2008 que la quantité d'information numérique sur la Terre dépassera  (un zettaoctet) en 2010 et  en 2011, puis en 2010 qu'elle atteindra  en 2020. En 2022, on constate que les données créées pesaient  en 2010 et  en 2016, et on les estime à  en 2025.

En informatique, il ne faut pas confondre le zébioctet Zio (en anglais ZiB, pour zebibyte) et le zettaoctet Zo (en anglais ZB, pour zettabyte). Le premier représente 270 (= 1 180 591 620 717 411 303 424) octets et le second représente 1021 (1 000 000 000 000 000 000 000) octets soit environ 15,3% de moins. Voir préfixe binaire.

Articles connexes 

 zepto

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure
7 (nombre)